Amt Freusburg steht für:

 Amt Freusburg (Nassau), ein historisches Amt im Herzogtum Nassau
 Amt Freusburg (Sayn), ein historisches Amt in der Grafschaft Sayn-Altenkirchen